Den Familiennamen Fichard bzw. von Fichard tragen folgende Personen:

 der Frankfurter Jurist Johann Fichard (1512–1581)
 der Frankfurter Historiker Johann Karl von Fichard (1773–1829)